Транспорт
 Лапшин — зупинний пункт Південно-Західної залізниці

Села:
 Лапшин — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Бережанський район
 Лапшин — Львівська область, Стрийський район

 Лапшин Василь Іванович (1809—1888) — професор фізики Харківського та Новоросійського університетів.
 Лапшин Володимир Германович — фотохудожник, член Національного союзу фотохудожників України.
 Лапшин Володимир Ілліч — український фізик, фахівець з фізики плазми, а також з застосування математичних моделей в економіці. 
 Лапшин Олександр Олексійович (нар. 1939) — радянський і російський сценарист.
 Лапшин Павло Сергійович — терорист.
 Лапшин Тимофій Олексійович — біатлоніст.

російські прізвища